

Localidades

Eastlake (Michigan)
Eastlake (Ohio)

Desambiguações de topônimos